Площадь Дружбы Народов — название площадей в различных городах бывшего СССР:

Россия 
 Площадь Дружбы Народов — площадь в Архангельске.
 Площадь Дружбы Народов — площадь в Грозном.

Украина 
 Площадь Дружбы Народов — площадь в Кропивницком.
 Площадь Дружбы Народов — площадь в Чернигове.
 Площадь Дружбы народов СССР — до 2015 года название Оболонской площади в Киеве.